Левадна вулиця — вулиця в смт Нова Прага

Лева́дна ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Левадна вулиця — вулиця в місті Вінниця.
 Левадна вулиця — вулиця в місті Київ (Бортничі).
 Левадна вулиця — вулиця в місті Луцьк.
 Левадна вулиця — вулиця в місті Миколаїв.
 Левадна вулиця — вулиця в місті Одеса.
 Левадна вулиця — вулиця в місті Полтава.
 Левадна вулиця — вулиця в місті Чернівці.

 Левадна вулиця — зникла вулиця Києва, існувала в місцевості Корчувате.

Вулиці